

Antropologia 
 Yi – gruppo etnico della Cina e del Vietnam

Astrologia 
 Yi – (乙) tronco celeste dell'astrologia cinese

Codici 
 yi – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua yiddish

Geografia 
 Yi – distretto della prefettura di Baoding, Cina
 Yí – fiume dell'Uruguay

Informatica 
 Yi – simbolo del prefisso per multipli binari yobi

Linguistica 
 Yi – lettera dell'alfabeto cirillico
 Lingua yi – lingua usata dal popolo Yi

Paleontologia 
 Yi – genere di dinosauri la cui unica specie attualmente nota è Yi qi

Persone 
 Yi – cognome coreano
 Annie Yi (1969) – attrice taiwanese
 Charlyne Yi (1986) – attrice, comica e musicista statunitense
 Yi Gi (1476-1552) – politico coreano
 Yi Jianlian (1987) – cestista cinese
 Yi Jing-Qian (1974) – ex tennista cinese
 Yi Kwang-su (1892-1950) – scrittore, giornalista e attivista sudcoreano
 Yi Li (1987) – cestista cinese
 Yi Siling (1989) – tiratrice a segno cinese
 Yi So-yeon (1978) – astronauta sudcoreana
 Yi Sun-sin (1545-1598) – ammiraglio e grande tattico navale coreano
 Yi Yin, noto anche come Yi Zhi (1648 a.C.-1549 a.C.) – politico e militare cinese
 Yi Yuksa (1904-1944) – poeta e attivista coreano
 Yi Zuolin (1897-1945) – linguista, educatore e filantropo cinese

Targhe 
 YI – targa automobilistica del Pireo, Grecia

Videogiochi 
 Master Yi – campione giocabile nel videogioco League of Legends

Pagine correlate 
 Contea di Yi
 Yi Xing (disambigua)